Оршанский — фамилия; имеет женскую форму Оршанская.

 Оршанский, Борис Михайлович (1884—1945) — еврейский советский писатель, драматург, литературный критик.
 Оршанский, Илья Григорьевич (1846—1875) — юрист.
 Оршанский, Исаак Григорьевич (1851—1923) — профессор психиатрии Харьковского университета.
 Оршанский, Цезарь Абрамович (1927—2016) — советский режиссёр мультипликационных фильмов.

См. также 
 Оршанский гербовник — сборник родословных шляхты Оршанского повета Могилёвской губернии составленный в 1773—1776 и опубликованный в 1900 году.
 Оршанский замок — замок, существовавший XIV—XVII столетиях в Орше у слияния Днепра и Оршицы.
 Оршанский льнокомбинат — единственное в Республике Беларусь и самое крупное в странах СНГ и Европы предприятие по производству льняных тканей.
 Оршанский округ — единица административного деления Белорусской ССР, существовавшая с июля 1924 по июль 1930 года.
 Оршанский повет — административная единица в составе Витебского воеводства Великого княжества Литовского с 1566 по 1793 годы.
 Оршанский район